CRL puede referirse a:
 Certificate Revocation List o lista de revocación de certificados, usada en criptografía.
 Consejo de Relaciones Laborales, un organismo vasco.
 Crown-rump length o longitud céfalo-caudal.
 Aeropuerto de Bruselas Sur en su código IATA.